Хватков — русская фамилия. Имеет женскую форму Хваткова.

Известные носители 
 Хватков, Михаил Петрович (1925—1944) — гвардии ефрейтор РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Хватков, Николай Дементьевич (1866—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Нижегородской губернии.